Die Nationaldivision 2006/07 war die 93. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

F91 Düdelingen gewann die Meisterschaft.

Abschlusstabelle

Relegation 
Der zwölftplatzierte Victoria Rosport gewann das Relegationsspiel gegen den Dritten der Ehrenpromotion, den CS Fola Esch, und verblieb daher in der Nationaldivision.

Referenzen 
 Ergebnisse auf rsssf.com, abgerufen am 6. Juni 2013
 Torschützenkönige auf rsssf.com, abgerufen am 6. Juni 2013

2006
Fußballsaison 2006/07